Akasha peut désigner :
 Akasha, un vampire de fiction créé par la romancière américaine Anne Rice et apparaissant dans sa série Chroniques des vampires ;
 Akasha, un concept de la philosophie indienne.

voir aussi 
 Annales akashiques, un terme utilisé dans certaines mouvances ésotériques